Redler:
 Izydor Redler
 Jan Chryzostom Redler